Под името Фил Колинс са известни:
 Филип Дейвид Чарлс Колинс, роден 1951 г., британски музикант
 Фил Колинс, роден 1970 г., британски визуален художник
и други